— древнегреческий город на одноимённом мысе полуострова Троада (ныне территория Турции).
 Сигей, Сергей Всеволодович (1947—2014) — российский поэт и филолог.

Примечания